Parmi les liens de parenté, la bru est l'épouse du fils. Le langage populaire préfère utiliser improprement le mot belle-fille qui désigne normalement la fille du conjoint.

Toponyme 

 Bru, un hameau de la commune belge de Stoumont ;
 Bru, une localité de la commune suisse de Grandson ;
 Brû, une commune française des Vosges, en région Grand Est anciennement en région Lorraine ;
 Bru, une île en Norvège.

Patronyme 
Le patronyme Bru dérive de deux origines : soit il représente l'ancien occitan bruc qui vient du gaulois brucus - bruyère, soit le nom de parenté germanique désignant la bru, brudi (vieux-haut-allemand brut).

 Antonio Brú Espino (1962-), physicien théoricien espagnol ;
 Francisco Bru Sanz (1885-1965), joueur et entraîneur espagnol de football ;
 Jean César-Bru (1870-1944?), sculpteur français ;
 Jon Bru Pascal (né en 1977), cycliste espagnol ;
 Jonathan Bru (né en 1985), footballeur français ;
 Kévin Bru (né en 1988), footballeur français, frère du précédent ;
 Myriam Bru (née en 1930), actrice française ;
 Robert Bru (1931-2020), entraîneur français de rugby à XV ;
 Roland Bru (1916-1997), homme d'affaires et homme politique français ;
 Roser Bru (1923-2021), peintre et graveur chilienne ;
 Tina Bru (née en 1986), femme politique norvégienne ;
 Vincent Bru (né en 1955), homme politique français ;
 Yannick Bru (né en 1973), rugbyman français.

Code 
BRU est un code qui peut signifier :
 Brunei
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
  ;
 .

Sigle 

BRU est un sigle qui peut signifier :
 Buller Rugby Union, une fédération provinciale néo-zélandaise de rugby à XV.

Autres 
Bru peut aussi désigner :
 Bru, une eau minérale belge naturellement pétillante ;
 Bru, une population de langue môn-khmer habitant le Laos, la Thaïlande et le Vietnam ;
 Bru, une ancienne société parisienne de fabrication de poupées.

Voir aussi 
 Brú na Bóinne, un ensemble archéologique en Irlande
 , le nom de plusieurs films
 Le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française à Venise
 Tana Bru, un village de Norvège

Référence 

Code
Homonymie de patronyme
Patronyme occitan
Patronyme germanique